Niemcy:
 Augsburger Straße – ulica w Berlinie
 Augsburger Straße – stacja metra w Berlinie
 Augsburger Straße 3 – dom w Mammendorfie